Перевальне — село, Сімферопольський район, Автономна Республіка Крим, Україна.
 Перевальне — село, Глибоківський район, Східноказахстанська область, Казахстан.
 Перевальне — село, Підгоренський район, Воронезька область, Росія.